Kumpan steht für:

 Kompagnon, eine alte Bezeichnung für Gesellschafter, Teilhaber oder Mitinhaber eines Geschäftes

Kumpan ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kumpan (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Vlado Kumpan (* 1972), slowakischer Trompeter

Siehe auch:

 Kompan, im Mittelalter der Beigeordnete eines Gebieters des Deutschen Ordens
 Kompanie (Begriffsklärung)
 Kumpanie
 Hamburger Kumpanei, eine Gruppe mehrerer in oder um Hamburg angesiedelten Zeitungsverlegern
 Kumpania Algazarra, eine portugiesische Band
 Kumpel (Begriffsklärung)